Ulrico I di Württemberg (1226-1265) - conte del Württemberg dal 1241
Ulrico II di Württemberg (1254-1279) - conte e figlio del precedente
Ulrico di Württemberg (1342-1388) - figlio di Eberardo II di Württemberg
Ulrico I di Württemberg (1487-1550) - duca del Württemberg
Ulrico di Württemberg-Neuenburg (1617-1671) - duca di Württemberg-Neuenburg e figlio di Giovanni Federico di Württemberg
Ulrico (1655) - figlio di Federico di Württemberg
Antonio Ulrico (1661-1680) - figlio di Federico di Württemberg
Ulrico (1880) - figlio di Guglielmo II di Württemberg